Comitatul Surry sau Surry County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Surry County, North Carolina
 Surry County, Virginia

Vezi și 
 Surrey